SchwabenMalz ist der Zusammenschluss dreier selbständiger Mälzereien in der Rechtsform einer GmbH mit Firmensitz im oberschwäbischen Baustetten, einem Teilort von Laupheim im Landkreis Biberach. Allen drei Betriebsstätten ist gemein, dass sie Landmarken in ihrer jeweiligen landschaftlichen Umgebung darstellen.

Geschichte 
Im Jahre 2000 schlossen sich die Mälzereien Fäsermalz aus Giengen an der Brenz, Malzfabrik Ludwig Zimmermann aus Baustetten und Warthauser Malz, Warthausen zur SchwabenMalz GmbH zusammen. Sie stellen an den drei Betriebsstätten eine Jahresproduktion von ca. 75.000 Tonnen Malz aus Braugerste oder Brauweizen her. Ihre Kunden sind rund 100 selbständige, kleine, mittelständische und große Bierbrauereien in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Österreich, Eidgenossenschaft und Südtirol. Die einzelnen Verbundbetriebe beschäftigen sich schon viel längere Zeit mit der Herstellung von Braumalz:

Warthauser Malz in Warthausen, 1837
FäserMalz in Giengen an der Brenz, 1872
Malzfabrik Ludwig Zimmermann in Baustetten, 1928

Für besondere Malzsorten aus den Rohstoffen Dinkel, Emmer, Hirse oder Hafer stellt SchwabenMalz eine Versuchsmälzerei zur Verfügung.

Produkte 

Karamell-Malze
Münchner Malz
Pilsner Malz
Weizenmalz
Wiener Malz

Weblinks 

Homepage

Einzelnachweise 

Mälzerei (Deutschland)
Produzierendes Unternehmen (Landkreis Biberach)
Organisation (Laupheim)
Warthausen
Giengen an der Brenz
Gegründet 2000
Lebensmittelhersteller (Baden-Württemberg)
Produzierendes Unternehmen (Landkreis Heidenheim)